Antonio Joli – pittore e scenografo italiano
 Faustino Joli – pittore italiano
 Guillaume Joli – pallamanista francese
 Justine Joli – attrice pornografica statunitense